Alum Cave Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alum Cave Creek (Howard Fork), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alum Cave Creek (Walker Camp Prong), Fluss im Bundesstaat Tennessee